Rienzi (opera), een opera van Wagner
 Rienzi (Mississippi), een plaats in de VS